Ве́нтцель — фамилия.

Известные носители 
 Вентцель, Александр Дмитриевич (род. 1937) — русский математик, педагог.
 Вентцель, Грегор (1898-1978) — немецкий и американский физик. 
 Вентцель, Димитрий Александрович (1898—1955) — учёный в области внешней и внутренней баллистики; действительный член Академии артиллерийских наук.
 Вентцель, Елена Сергеевна (1907—2002) — русский математик, педагог. Жена Д. А. Вентцеля.
 Вентцель, Ирина Николаевна (1911—?) — русская эмигрантка, обладательница титула «Мисс Россия» (1930)
 Вентцель, Константин Николаевич (1857—1947) — российский педагог.
 Вентцель, Михаил Константинович (1882—1963) — русский и советский учёный-астроном.
 Вентцель, Надежда Константиновна (1900—1998) — советский скульптор.
 Вентцель, Николай Николаевич (1856—1920) — писатель.
 Вентцель, Олина Дмитриевна (1938—2007) — российский художник театра и кино.
 Вентцель, Татьяна Владимировна (1903—1990) — филолог.
 Вентцель, Юрий Николаевич (1889—1927) — артист, режиссёр, драматург, известен под псевдонимом Юрьин.